

Geografia 
 Kennard (Indiana) – città degli Stati Uniti
 Kennard (Nebraska) – città degli Stati Uniti
 Kennard (Ohio) – città degli Stati Uniti
 Kennard (Texas) – città degli Stati Uniti

Persone 
 Jonathan Kennard – pilota automobilistico britannico

Baronetti Kennard 
 Sir Coleridge Arthur Fitzroy Kennard, 1° baronetto (1885-1948) 
 Sir Lawrence Ury Charles Kennard, 2° baronetto (1912-1967) 
 Sir George Arnold Ford Kennard, 3° baronetto(1915-1999)

Personaggi immaginari 
 Tina Kennard – personaggio della serie televisiva The L Word